Yulin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuzhou Qu, härad, Guangxi, 
 Yulin Shi (prefektur i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar